Molenwijk (Amsterdam), een wijk in Amsterdam-Noord
Molenwijk (Bleiswijk), een wijk in Bleiswijk
Molenwijk (Boekel), een buurtschap in de gemeente Boekel
Molenwijk (Den Haag), een wijk in Den Haag
Molenwijk (Haarlem), een wijk in Haarlem
Molenwijk (Heerhugowaard), een wijk in Heerhugowaard
Molenwijk (Zevenaar), een wijk in Zevenaar
Molenwijk (Sint-Niklaas), een buurtschap in de stad Sint-Niklaas